Okręty US Navy o nazwie USS  "Alert" (podczas I wojny światowej trzy okręty nosiły jednocześnie tę nazwę):

 Pierwszy "Alert" był 18 działowym slupem wojennym przechwycony przez Wielką Brytanię w  wojnie brytyjsko-amerykańskiej
 Drugi "Alert' był holownikiem o napędzie śrubowym używanym w wojnie secesyjnej
 Trzeci "Alert" (AS-4) był parowcem służącym pod koniec XIX wieku i w I wojnie światowej
 Czwarty "Alert" był łodzią parową nabytą przez Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych podczas I wojny światowej
 Piąty "Alert" (SP-511) był łodzią motorową używaną jako okręt patrolowy w czasie I wojny światowej.
Alert